Džemilić Planje je naseljeno mjesto u sastavu općine Tešanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Džimilić Planje
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|1.296 (97,59%)
|1.155 (96,16%)
|885 (95,88%)
|-
|Srbi 
|29 (2,18%) 
|35 (2,91%)
|37 (4,00%)
|-
|Hrvati
|0
|4 (0,33%)
|0
|-
|Jugoslaveni
|1 (0,07%)
|2 (0,16%)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|2 (0,15%)
|5 (0,41%)
|1 (0,10%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|1.328|1.201|923'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji